Shōji Satō (mangaka), mangaka japonais.
 Shōji Satō (badminton), joueur de badminton japonais.
 Shōji Satō (producteur d'anime), producteur d'anime japonais.